Kolmreuth ist der Ortsname von

 Kolmreuth (Pretzfeld), Ortsteil des Marktes Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kolmreuth (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern